T62 steht für:
 T62 (Paralympics), Startklassen der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 T-62, von 1962 bis 1975 hergestelltes sowjetisches Panzermodell